Tomsic :

 Ron Tomsic (né en 1933), ancien joueur américain de basket-ball
 Dubravka Tomšič Srebotnjak (née en 1940), pianiste slovène
 Tomaž Tomšič (né en 1972), joueur de handball slovène
  (1913-1998), activiste yougoslave
  (né en 1945), homme politique croate